Andreï Anatolievitch Sidiakine - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Oufa en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Carrière de joueur 
Formé au Salavat Ioulaïev Oufa, il débute dans la Superliga en 1995. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1997 dans la Ligue nationale de hockey par les Canadiens de Montréal en , en . Il a remporté la Coupe de la Fédération 1995 et la Superliga 2008 avec le Salavat Ioulaïev.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1994-1995|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 25|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 29|| 3|| 5|| 8|| 4||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 42|| 5|| 4|| 9|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 36|| 6|| 4|| 10|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1999-2000|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 38|| 7|| 2|| 9|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 44|| 10|| 13|| 23|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 42|| 9|| 9|| 18|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 38|| 8|| 8|| 16|| 20|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2003-2004|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 19|| 1|| 2|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 29|| 8|| 7|| 15|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 57|| 8|| 20|| 28|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 51|| 18|| 22|| 40|| 54|| 6|| 4|| 0|| 4|| 8
|-
| 2006-2007|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 54|| 19|| 14|| 33|| 44|| 8|| 3|| 2|| 5|| 6
|-
| 2007-2008|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 44|| 7|| 9|| 16|| 48|| 15|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
| 2008-2009|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL|| 43|| 1|| 6|| 7|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL|| 36|| 4|| 9|| 13|| 12|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2010-2011|| HK Spartak Moscou|| KHL|| 21|| 4|| 2|| 6|| 14|| || || || ||
|-
| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL|| 14|| 3|| 2|| 5|| 6|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2011-2012|| Severstal Tcherepovets || KHL || 44|| 5|| 7|| 12|| 42|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en avril 1979
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Attaquant de hockey sur glace